Simtek S951 — болид Формулы-1 команды Simtek, построенный для участия в чемпионате  года.

История 
Начало сезона наводило на мысли, что дела команды постепенно наладятся. В пару к итальянцу Доменико Скиаттарелла, пригласили голландского пилота Йоса Верстаппена, который был партнёром Михаэля Шумахера по команде Benetton и принёс в придачу к спонсорским деньгам ещё и коробки передач Benetton.

Первый этап сезона Гран-при Бразилии прошла так же, как и предыдущие гонки команды, а вот на следующем Гран-при Аргентины Ферстаппен квалифицировался уже 14, но в гонке сошёл из-за отказа коробки передач, а Скиаттарелла финишировал 9, стартуя с 20 места. В Испании наметился прогресс - Йос отстал от победителя уже «всего» на 2 круга, но финансовое положение команды не только не улучшилось, а наоборот, только стало хуже.

Что бы выручить хоть какие то деньги, команда собиралась заменить Скиаттарелле японцем Хидеки Нода, которому, собственно говоря это место и продали. Ходили слухи, что выступлениями Ферстаппена заинтересовался некий крупный спонсор, и он хочет купить Simtek. Помимо этого, если бы покупка состоялась, то спонсоры команды MTV, Korean Air и Russel Athletic увеличили бы финансирование. О сделке обещали объявить в Монако.

Однако гонка стала «последней каплей»: не проехав и одного круга, Ферстаппен в очередной раз сошёл из-за отказа КПП, а Скиаттарелла угодил в аварию и на повторный старт не вышел. Переговоры со спонсорами, ни к чему не привели, и покупка не состоялась. На следующий этап в Монреаль команда не поехала, а позже Simtek объявила о самоликвидации.

Результаты выступлений в гонках

Примечания

Литература 

Шасси Simtek Формулы-1